Мейрамов:
 Мейрамов, Габит Габдуллович
 Мейрамов, Кыдыргельды Мейрамович
 Мейрамов, Тилектес Уахитович